El Cabo steht für:

 El Cabo (Azuay), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Paute der ecuadorianischen Provinz Azuay 
 El Cabo (Laviana), Weiler in der Parroquia Villoria der Gemeinde Laviana in der autonomen Region Asturien in Spanien